

Persone 

Belinda Hocking, nuotatrice australiana
Gary Hocking, pilota motociclistico zimbabwese
John Hocking, avvocato australiano,
William Ernest Hocking, filosofo statunitense

Altro 
14203 Hocking, asteroide della fascia principale
Contea di Hocking, contea dello Stato dell'Ohio, negli Stati Uniti

Pagine correlate

Hacking (disambigua)